De Deense voetbalclub Brøndby IF speelt sinds 1986 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Brøndby IF

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Denemarken
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Brøndby IF
Brøndby IF